Batka steht für 

 Batka, eine slowakische Gemeinde, siehe Bátka

Batka ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Batka (1868–1922), österreichischer Musikwissenschaftler